Sadurski est un nom porté par :
 Szczepan Sadurski, caricaturiste polonais 
 Wojciech Sadurski, juriste, politiste et philosophe du droit polonais, fils de Anna Sadurska, archéologue et historienne de l'art polonaise